«Only Happy When It Rains» — песня, написанная и спродюсированная альтернативной рок-группой Garbage.

Позиции в чартах

История релиза

Интересные факты 

 Американская хеви-метал группа Metallica в 2007 году вживую исполнила кавер на эту песню на одном из своих концертов.

Примечания

Ссылки 
 Garbage official website
 видеоклип «Only Happy When It Rains»
 лирика «Only Happy When It Rains»
 дискогрфия релиза «Only Happy When It Rains»

Синглы 1995 года
Синглы 1996 года
Синглы Garbage
Песни, спродюсированные Бутчем Вигом